Diego Moreno puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Diego Moreno Cledera (n.2002), futbolista español.
 Diego Moreno Garbayo (n. 2001), futbolista español.
 Diego Moreno Meléndez  (1626-1701), arquitecto español.
 Iván Diego Moreno y Fabianesi (n.1979), futbolista argentino.